Никола́й Зинчу́к: Зинчук, Николай Николаевич (род. 1945) — советский и российский геохимик.
 Зинчук, Николай Филиппович (1928—2014) — директор колхоза, Герой Социалистического Труда.